Il doppio del torneo di tennis Open Barletta 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Germán Puentes e Jairo Velasco, Jr. che hanno battuto in finale Tomas Behrend e Michail Južnyj che si sono ritirati sul punteggio di 6-1, 1-0.

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Andrés Schneiter (primo turno)
 Germán Puentes /  Jairo Velasco, Jr. (Campioni)

 Aleksandar Kitinov /  Tomáš Zíb (quarti di finale)
 Petr Kovačka /  Thomas Strengberger (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2001